Гидрокси́ды ме́ди — название ряда химических соединений меди.

 Гидроксид меди(II) Cu(OH)2
 Гидроксид меди(I) CuOH — существование соединения с таким составом является спорным. В реакциях, в которых возможно образование гидроксида меди(I), образуется полигидрат оксида меди(I) Cu2O·nH2O, при высушивании переходящий в оксид меди(I).

Соединения меди